Observatorio es una de las estaciones que forman parte del Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México, es la terminal oriente.

Información general 

Su nombre se debe a la cercanía de la sede del Servicio Meteorológico Nacional donde se construyó el Observatorio Astronómico Nacional en 1899. La terminal se ubica a lado Norte de la estación Observatorio del Metro de la ciudad de México

Futuro 

Inicio de operación programado para finales de 2022.

Afluencia 

Se espera alrededor de 12000 pasajeros en hora de máxima demanda.

Conectividad

Salidas

Conexiones 

La terminal tendrá conexión con el Metro de la Ciudad de México en la Línea 1 y a futuro con  la Línea 12 (en construcción) y con la Línea 9(planeada). También tendrá acceso a la Terminal Central de Autobuses del Poninte.

Lugares de interés 

CETRAM Observatorio
Terminal Central de Autobuses del Poniente
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No.4 (CECyT 4) "Lázaro Cárdenas" 
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 "Vidal Castañeda y Najera"
Servicio Meteorológico Nacional de México
Centro Médico ABC

Referencias